Lussat, commune française de la Creuse
 Lussat, commune française du Puy-de-Dôme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France